Vuillerains – abitanti di Bas-Vully
Vuillerains – abitanti di Haut-Vully
Vuillerains – abitanti di Mont-Vully